Gerwald ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Gerwald ist aus althochdeutsch ger „Speer“ und ahd. waltan  „walten, herrschen“ zusammengesetzt. Seine Bedeutung kann demnach als „der mit dem Speer Waltende, Herrschende“ verstanden werden.

Namensträger

Vorname 
 Gerwald Claus-Brunner (1972–2016), deutscher Politiker der Piratenpartei und Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gerwald Mandl (* 1940), österreichischer Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Gerwald Rockenschaub (* 1952), österreichischer Künstler und DJ

Familienname 
 Josef M. Gerwald (1932–2022), deutscher Journalist

Siehe auch 
 Gerald
 Gerold
 Gerhold

Nachweise 

Männlicher Vorname